Imitator
 Imitatie (kunst)
 Imitatie (muziek)
 Imitatie (numismatiek)
 Imitatie (psychologie) (gedragspsychologie)
 Mimicry (biologie)
 Parodie

Zie ook 
Vervalsing
Nep (doorverwijspagina)